Universal peut désigner :
 le groupe Vivendi Universal, aujourd'hui Vivendi
 Universal Music Group, activité discographique de Vivendi
 Vivendi Universal Games, devenue Vivendi Games, société de développement et d'édition de jeux vidéo du groupe Vivendi, aujourd'hui intégrée à Activision Blizzard.
 le groupe NBCUniversal
 Universal Pictures, activité cinéma de NBCUniversal,
 Universal Studios, les studios de tournage situés à Universal City
 Universal Television Group, société de production de télévision de NBCUniversal,
 Universal Parks & Resorts, activité parcs d'attraction de NBCUniversal,
 l'entreprise , spécialisée dans le commerce du tabac,
 Universal City, le siège social d'Universal Pictures,
 Universal binaries, façon d'Apple de désigner un fichier binaire compatible Intel et PowerPC.
 Universal, un album du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark
 Universal désigne une banque du même nom.
 Universal, un album live du groupe Anathema sorti en 2013.
 Le panroman, langue construite créée par Heinrich Molenaar en 1903 et également appelée universal ou unial.
 Universal Genève, une entreprise d'horlogerie suisse.
 Universal Entertainment, une entreprise japonaise.

Voir aussi 
 
 UPF (homonymie) ()